Conservatisme, aanhangers van deze politieke stroming

Conservatieve partijen
Conservatieve Partij (Canada), politieke partij in Canada (Conservative Party)
Conservative Party (Verenigd Koninkrijk), politieke partij in het Verenigd Koninkrijk
Conservatieven (Nederlandse 19e-eeuwse stroming), conservatieve politieke richting in het 19e-eeuwse Nederland
deConservatieven.nl, voormalige politieke partij in Nederland